Истровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Истровка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Истровка — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.